Хироки Ито:
* Ито, Хироки (род. 1978) — японский футболист.
 Ито, Хироки (род. 1999) — японский прыгун с трамплина.
 Ито, Хироки<noinclude> (род. 1999) — японский футболист, защитник.